Asbun ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Asbun (* 1926), bolivianischer Sportschütze
 Javier Asbun (* 1953), bolivianischer Sportschütze